Kuhlmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Kuhlmeyer (* 1961), deutsche Autorin
 August Heinrich Kuhlmeyer (1781–1865), preußischer und westphälischer Beamter
 Franz Kuhlmeyer, Landschaftsmaler in Hildesheim 
 Georg Kuhlmeyer (1894–1983), deutscher Dichter